Mesapamea atrocyanea är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1909. Mesapamea atrocyanea ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
atrocyanea